Dürkop bezeichnet:

 Dürkop, deutsche Mehrmarken-Autohandelsgruppe

Dürkop ist der Familienname folgender Personen:
 Eggert Dürkop (* vor 1459; † 1499), von 1489 bis zu seinem Tod Bischof von Schleswig
 Erwin Dürkop (1908–1988), deutscher Architekt
 Heinrich Dürkop (1671–1731), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher an der deutschen Kirche in Kopenhagen
 Johannes Dürkop (1905–1945), deutscher Kunsthistoriker
 Katja Dürkop (* 1968), deutsche Handballspielerin
 Klaus Dürkop (* 1940), deutscher Naturschützer
 Marlis Dürkop-Leptihn (* 1943), deutsche Soziologin, Hochschullehrerin, Politikerin der Partei Die Grünen und Staatsrätin a. D.

Siehe auch:
 Dürkopp (Begriffsklärung)
 Dührkop
 Düerkop